El término Cordelia puede referirse a:

 Cordelia (personaje), un personaje de la obra El Rey Lear, escrita por William Shakespeare en 1605;
 Cordelia, un satélite natural de Urano nombrado en honor al personaje de Shakespeare;
 (2758) Cordelia, un asteroide del cinturón principal entre Marte y Júpiter.
 Cordelia Chase, un personaje de las series de televisión Buffy the Vampire Slayer y Angel;
 Cordelia Vorkosigan, un personaje de la serie de novelas e historias cortas escritas por Lois McMaster Bujold conocida como la Serie de Miles Vorkosigan.